Taquarivaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquarivaí (ort), São Paulo, 
 Taquarivaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar